Herberto III puede referir a:

 Herberto III de Omois (910–980/985)
 Herberto III de Meaux (c. 950 – 995)
 Herberto III de Vermandois (953–1015)